Высоцкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Высоцкая волость (Ровенский уезд) — в составе Волынской губернии, Ровенский уезд
 Высоцкая волость (Оршанский уезд) — в составе Могилёвской губернии, Оршанский уезд
 Высоцкая волость (Московская губерния) — в составе Московской губернии, Коломенский, позднее Серпуховский уезды
 Высоцкая волость (Старорусский уезд) — в составе Новгородской губернии, Старорусский уезд